Nagy Gyula (1849–1924) levéltáros, történész, az MTA tagja
 Nagy Gyula (1858–1922) ügyvéd, igazgató
 Nagy Gyula (1858–1941) színész
 Nagy Gyula (1867–1948) pedagógus, iskolaigazgató
 Nagy Gyula (1872–1951) színész
 Nagy Gyula (1907–1983) szobrász
 Nagy Gyula (1909–1992) református püspök
 Nagy Gyula (1911–1994) etnográfus, múzeumigazgató.
 Nagy Gyula (1918–2014) evangélikus püspök, püspök-elnök, országgyűlési képviselő
 Nagy Gyula (1922–1966) festő
 Nagy Gyula (1924–1996) labdarúgó, edző
 Nagy Gyula (1942) labdarúgó (Győr)
 Nagy Gyula (1961) animációsfilm-rendező, író, forgatókönyvíró, tervező, grafikus
 Nagy Gyula (1980) labdarúgó
 Nagy Gyula (?–2018) a Fekete Lyuk klub vezetője, a Sex Action menedzsere 

hasonló nevűek
 Angyal Nagy Gyula (1914–1993) operaénekes, tenor
 Káldy-Nagy Gyula (1927–2011) turkológus
 Szőkefalvi Nagy Gyula (1887–1953) matematikus
 Nagy Tibor Gyula (1941–1999) pedagógus, minisztériumi főosztályvezető

Jegyzetek